Varda Elentári és un personatge fictici de l'univers de J.R.R. Tolkien, la Terra Mitjana. És una Ainu, i l'esposa de Manwë.

Es diu que Varda és massa bonica per ser descrita amb paraules; el seu rostre irradia la llum de l'Ilúvatar. Viu amb Manwë, i es complementen en el govern d'Arda. Quan estan junts, Manwe "hi veu més enllà que cap més ull, a través de la boira, a través de la foscor, i a través de les lligues d'oceà", i Varda "hi sent més clar que cap més orella, escoltant els sons de les veus que criden des de l'est a l'oest". Varda va crear les estrelles abans que els Vàlar descendissin al món, i va organitzar les constel·lacions, entre la que destaca la Falç dels Vàlar (l'Ossa Major).

Varda significa 'sublim' o 'elevada'. Elentári significa 'Reina dels Estels'. També és coneguda amb el títol de Tintalle, que significa 'Encenedora dels Estels'. En sindarín també se la coneix coma 'Elbereth' (Reina dels Estels), 'Gilthoniel' (Encenedora dels Estels) i 'Fanuilos' (Sempreblanca). En Telerín se la coneix com a 'Baradis'

Himne dels Elfs de Rivendell 
Un dels textos en sindarín més llargs de El Senyor dels Anells és un himne que canten els elfs de Rivendell a Varda, i que es pot trobar al capítol Molts Encontres (Llibre II, 1r capítol). El text és el següent:

Referències 

Vàlar